«Montouto» puede referirse a:
 Montouto (Abadín), parroquia española situada en el municipio de Abadín, de la provincia de Lugo, Galicia.
 Montouto (Abegondo), parroquia española situada en el municipio de Abegondo, de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Montouto (Aranga), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Montouto (Fonsagrada), aldea española de la parroquia de Padrón, del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.
 Montouto (Santa Comba), aldea y parroquia española del municipio de Santa Comba, de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Montouto (Vinhais), freguesia portuguesa del municipio de Vinhais, distrito de Braganza.
 Montouto, uno de los picos más altos de la Sierra del Caurel